Le Championnat de France de football Division 2 1992-1993 est la  de la Division 2, le  du football français. Cette saison est la dernière avant la refonte des divisions amateures, qui entraîne le passage de la Division 2 au statut professionnel. En fin de saison, le championnat doit également passer de deux poules de 18 clubs à une poule unique de 22 clubs. Ainsi, les 8 derniers de chaque poule seront relégués en National 1 (soit 16 clubs) et remplacés par les deux promus de Division 3. Les règles concernant la promotion ne changent pas : le premier de chaque poule accède à la Division 1 en remplacement des deux derniers de Division 1. Les clubs classés  et  de chaque poule disputent les barrages d'accession avec le  de Division 1.

La compétition est remportée par le FC Martigues, qui termine  du groupe A, et bat le SCO Angers,  du groupe B, en finale du championnat.

Les 36 clubs participants

Compétition

Règlement 
Victoire à 2 points.

Classement du groupe A 

|}

Le FC Mulhouse est repêché en Division 2 en raison de la relégation administrative du Sporting Toulon en National 1.

Classement du groupe B 

|}

Le FC Gueugnon est repêché en Division 2 en raison du rejet par la FFF de la demande de statut professionnel de l'AS Lyon-Duchère.

Barrages d'accession et de relégation 

ap = Après prolongation

Match des champions 
FC Martigues - Angers SCO 1-1 / 4-3 (5-4)

Tableau d'honneur 
 Montent en D1 : Angers SCO, AS Cannes, FC Martigues
 Descendent en D2 : Nîmes Olympique, US Valenciennes Anzin, Sporting Toulon Var (finalement relégué en D3 pour dépôt de bilan)
 Montent en D2 : Saint-Brieuc
 Descendent en D3 : GFC Ajaccio, Amiens SC, RC Ancenis, FC Annecy, LB Châteauroux, US Créteil, SAS Épinal, EA Guingamp, La Roche Vendée Football, FC Lorient, CS Louhans-Cuiseaux, FC Perpignan, Stade Rodez Football, FC Tours

Buteurs

Notes et références 

 

1992
Football en France en 1992
Football en France en 1993